Fahd bin Abdulaziz al-Saúd (en árabe: فهد بن عبد العزيز آل سعود) (Riad, 1921/1923 - ibídem, 1 de agosto de 2005) fue hasta su muerte rey y primer ministro de Arabia Saudita y líder de la Casa de Saúd. Fahd sufrió un infarto en 1995 y dejó de realizar sus tareas oficiales; su medio hermano Abdalá bin Abdulaziz fue regente del reino desde entonces y durante diez años, gobernando de facto hasta que fue proclamado rey a la muerte de Fahd en 2005.

Era uno de los treinta y seis hijos del fundador del reino saudita Abdulaziz bin Saúd, y el cuarto de sus seis hijos que han gobernado (Saúd, Faisal, Jálid, Fahd, Abdalá y Salmán). Fahd ascendió al trono a la muerte de su medio hermano, el rey Jálid, el 13 de junio de 1982.

El 27 de mayo de 2005, el gobierno saudita anunció que el rey Fahd había sido hospitalizado. Además, otras fuentes aseguraban que se encontraba en condiciones preocupantes. The Washington Times incluso informó que había fallecido. Fuentes oficiales sauditas declararon a Reuters que el monarca, de 82 años de edad, había sufrido una fiebre y «tenía agua en sus pulmones», lo que requería su hospitalización. Fuentes médicas aseguraron que el rey había tenido una infección de pulmón y que se le tendría que hacer un TAC mientras estuviera en el hospital uno o 2 días. Sin embargo, tuvo que permanecer en el hospital y murió el 1 de agosto.

Financió la Mezquita de la M-30 de Madrid en España con 2000 millones de pesetas, inaugurada por el príncipe Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudí y Juan Carlos I en 1992.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas saudíes 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Rey Abdelaziz.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Rey Faisal.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Estado español, 15/02/1974).
  Caballero del collar de la Orden del Mérito Civil (Estado español, 31/05/1977).
  Orden de la Independencia (República de Azerbaiyán, 07/03/2005).
  Caballero gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 22/05/1979).
  Caballero gran cordón de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 19/07/1997).
  Caballero gran cruz de honor de la Distinguidísima Orden de San Miguel y San Jorge (Reino Unido).
  Real Cadena Victoriana (Reino Unido, 1987).
  Gran comandante de la Orden de la Defensa del Reino [SMN] (Reino de Malasia, 24/01/1982).
  Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 20/01/1981).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 18/03/1984).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Biografía por Fundación CIDOB

Nacidos en Riad
Fallecidos en Riad
Casa de Saúd
Reyes de Arabia Saudita
Gobernantes de Arabia Saudita
Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de los Serafines
Condecorados con el collar de la Orden del Mérito Civil
Primeros ministros de Arabia Saudita
Políticos de Arabia Saudita del siglo XX
Políticos de Arabia Saudita del siglo XXI